Пётр Полторацкий:
 Полторацкий, Пётр Алексеевич (1844—1909) — действительный тайный советник, губернатор Уфимской и Казанской губерний, член Государственного совета.
 Полторацкий, Пётр Маркович (1775 — после 1851) — полтавский помещик и надворный советник, отец Анны Керн.